Mascot kan syfta på:

 Mascot (företag) – ett svenskt företag
 Mascot (serietidning) – en svensk serietidning

Geografi

Australien 

 Mascot, Australien, stadsdel i Sydney, City of Botany Bay,

USA 

 Mascot, Tennessee, en ort i Knox County, 
 Mascot, Nebraska, en ort i Harlan County, 

Robotskapade USAförgreningar